Roland von Bremen steht für:

 Roland von Bremen (Schiff, 1937), deutsches Seebäderschiff
 ein Nachbau (2000) der Bremer Hansekogge, siehe Bremer Kogge #Roland von Bremen

Siehe auch:
 Bremer Roland